Guéné Zéno är en kulle i Benin.   Den ligger i departementet Atacora, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Porto-Novo. Toppen på Guéné Zéno är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Guéné Zéno är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Guéné Zéno. Runt Guéné Zéno är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tomboutou,  km norr om Guéné Zéno.

Omgivningarna runt Guéné Zéno är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Benin
Berg i Benin 200 meter över havet eller högre